Николаевская дорога может означать:

 Николаевская железная дорога (СПб-Москва, 1851 год).
 Харьково-Николаевская железная дорога (Харьков-Николаев, 1871 год)
 Николаевская дорога (Одесса) — улица в Суворовский район (Одесса), соединяющая посёлок Котовского с центром города.
 Николаевский тракт — дорога, с начала XIX века соединявшая Благовещенск и Николаевск-на-Амуре; полностью действовала с 1917 по 1950 год.